Adam and Evil (1927), een film van Robert Z. Leonard
Adam and Evil (2004), een film van Andrew Van Slee